Hofner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Hofner (1916–2000), US-amerikanischer Country-Musiker
 Hans Hofner (1908–1982), Heimatpfleger 
 Johann Baptist Hofner (1832–1913), deutscher Maler
 Otto Hofner (Bildhauer) (1879–1946), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Otto Hofner (1915–2006), deutscher Sänger und Schauspieler
 Sebastian Schmidt-Hofner (* 1977), deutscher Althistoriker
 Thomas Hofner, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Höfner